Seznam korpusov z zaporedno številko 43.

Seznam 
 Pehotni
 43. strelski korpus (ZSSR)
 43. korpus (Wehrmacht)
 43. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi